Lassy (Calvados)
 Lassy (Ille-et-Vilaine)
 Lassy (Val-d'Oise)